Johannes Benedictus Kan Sr. (1831 - 1902), rector van onder andere het Erasmiaans Gymnasium en vader van ondergenoemde politicus Jan Kan (1873)
Jan Kan (politicus) (1873 - 1947), een Nederlands top-ambtenaar en politicus
Jan M. Kan (1905 - 2002), een Nederlands jurist, ambtenaar en lid van de Raad van State. Zoon van bovengenoemde politicus Jan Kan (1873)